Formalis är ett grammatiskt kasus som anger tillstånd som en kvalitet. Kasuset förekommer i ungerska.

Kasus